Chlad může být:

 chlad – pocit zimy, který cítí organismus, jestliže je vystaven teplotě výrazně nižší, než je teplota jeho těla

příjmení
 Karel Chlad (* 1948) – český fotbalista
 Marián Chlad (* 1969) – český fotbalový útočník
 Rudolf Chlad – více osobností